Francesc Jubany i Del Castillo (Arenys de Mar, el Maresme, 1922 – la Garriga, 1989) fou alcalde franquista de la Garriga (1958 - 7 d'agost de 1970).
 Francesc Jubany i Carreras (Barcelona, 1787-1852) pintor català